Valea Popii se poate referi la:
Valea Popii, Călărași
Valea Popii, Prahova
Valea Popii, Vaslui